Arrillaga puede referirse a:

Personas
 Blanca Renée Arrillaga (1917 – 2011)
 Enrique Arrillaga López
 Indalecio Ojanguren Arrillaga
 Javier Iturriaga Arrillaga
 John Arrillaga (nacido en 1937) 
 José María Arrillaga de la Vega
 Juan Arrillaga
 Juan de Arrillaga
 Mariano Paredes y Arrillaga (1797 – 1849)

Edificios
 Caserío Arrillaga Haundi